Protocolo hace referencia a varios artículos:

En las relaciones humanas y sociales
 Protocolo (sociedad), ciertas reglas establecidas para el trato social; conjunto de reglas de formalidad establecidas para actos diplomáticos y ceremonias oficiales;
 Protocolo (seguridad), reglas de actuación por diversos factores con la finalidad de unificar criterios en tareas de seguridad;
 Tratamiento protocolario, modo protocolario de dirigirse a una persona.

En la diplomacia
 Protocolo (diplomática), fórmulas iniciales de un texto con valor jurídico;

En el Derecho internacional
 Protocolo (derecho internacional), instrumento anexo, adicional o complementario a un tratado internacional;

En la criptografía
 Protocolo criptográfico, protocolo abstracto o concreto que realiza funciones relacionadas con la seguridad, aplicando métodos criptográficos;

En las comunicaciones
 Protocolo de comunicaciones, en informática y telecomunicación, al conjunto de reglas y estándares que controlan la secuencia de mensajes que ocurren durante una comunicación entre entidades que forman una red, como teléfonos o computadoras, así como el ser humano tiene una forma de cómo comunicarse, y las computadoras y su comunicación con una red;

En Internet
 Protocolo de internet, protocolo de red para la comunicación de datos a través de paquetes conmutados;

En la investigación científica
 Protocolo de investigación

En las terapias
 Protocolo de tratamiento o terapéutico, conjunto de acciones, procedimientos y exámenes auxiliares solicitados para un paciente con características determinadas;

En los procedimientos notariales
 Protocolo notarial, recopilación anual de documentos notariales;

En las emergencias
 Protocolo secundario, procedimientos establecidos como alternativa de solución ante la falla de la puesta en marcha de un plan de respuesta o conjunto de acciones de emergencia ante una falla no planificada.

Otros
 Protocolo de actuación, conjunto de procedimientos específicos establecidos en un plan.